Yves Bergeron peut désigner :
 Yves Bergeron, un muséologue québécois
 Yves Bergeron (1952-), un joueur de hockey sur glace québécois
Yves Bergeron (1956-) (écologue forestier)